Berglar ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Berglar-Schröer (1884–1944; Pseudonym: Paul Bergenholt), deutscher Schriftsteller
 Peter Berglar (1919–1989), deutscher Arzt und Historiker

Siehe auch:
 Bergler